«Стрижка» (The Haircut) — фильм 1982 года. Режиссёр Тамар Саймон Хоффс. В главной роли Джон Кассаветис.

Сюжет 
Мужчина приходит в парикмахерскую, чтобы подстричься. В запасе у него не так много времени, но неожиданно работники парикмахерской начинают предлагать множество самых различных услуг: стрижка волос в носу, мытьё ног, танец с очаровательной девушкой, музыкальное выступление и т. д. Всё это приведёт мужчину в восторг, и парикмахерскую он покинет в хорошем настроении.

Интересные факты 
На данный момент фильм лишь один раз выходил на DVD, в качестве бонуса к фильму «Полуночники» 1987 года.

Примечания 

Короткометражные фильмы США
Фильмы на английском языке
Короткометражные фильмы 1980-х годов